Эвен — многозначный термин.
 Эвен — герой древнегреческой мифологии.
 Эвен — речной бог древнегреческой мифологии.
 Эвинос или Эвен — река в Греции.
 Эве́н Паро́сский (IV в. до н. э.) — древнегреческий поэт, софист и теоретик ораторского искусства.
 Эвен — правитель королевства Островов в середине XIII века.
 Эвен, Абба (1915—2002) — министр иностранных дел Израиля, министр образования Израиля, посол Израиля в ООН и в США.
 Эвен-Шмуэль, Иехуда (1887—1976) — еврейский философ, лексикограф, израильский деятель культуры и писатель.
 Эвен-Шошан, Авраам (1906—1984) — израильский лексикограф и педагог, писатель, переводчик, редактор. Лауреат Премии Израиля за 1978 год.
 Эвен (кардинал) — католический церковный деятель XI века.
 Эвен-Мальмезон — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Ланс, кантон Лефоре.

См. также 
 Эвены
 Эвенки
 Эвентус